Йозеф Кратохвіл (біолог) (1909—1992) — чеський зоолог.
 Йозеф Кратохвіл (футболіст) (1905—1974) — чехословацький футболіст і тренер, гравець збірної Чехословаччини

Див. також 
 Кратохвіл